Ulmetu se poate referi la:

Ulmetu, Dâmbovița
Ulmetu, Vâlcea

Vezi și 
 Ulm (dezambiguizare)
 Ulmet (dezambiguizare)

Toponime românești